Sankt Pankrazen steht für:

 Sankt Pankrazen (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortschaft von Gratwein-Straßengel, Steiermark

Siehe auch:
 Pankratiuskirche, Kirchen, die dem heiligen Pankratius geweiht sind
 Sankt Pankraz